È la prima edizione del torneo.

In finale Anna Bondár ha sconfitto Diane Parry con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Mayar Sherif (semifinale)
  Beatriz Haddad Maia (quarti di finale)
  Anna Bondár (Campionessa)
  Irina Maria Bara (quarti di finale)

 Panna Udvardy (semifinale)
 Ekaterine Gorgodze (quarti di finale)
 Diane Parry (finale)
 Despina Papamichail (quarti di finale)

Wildcard 

  Julieta Estable (primo turno)
  Sofía Luini (primo turno)

 Jazmín Ortenzi (primo turno)
 Solana Sierra (secondo turno)

Qualificate 

  María Victoria Burstein (primo turno)
  Martina Capurro Taborda (primo turno)

 Sol Faga (primo turno)
 Luciana Moyano (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

WTA Argentina Open 2021